Sagaing (ciutat), ciutat i municipi de Birmània, capital de la divisió i el districte de Sagaing 
 Districte de Sagaing, divisió administrativa de la divisió de Sagaing a Birmània 
 Divisió de Sagaing, divisió o província de Birmània al nord del país i a l'oest dels estats Kachin i Shan